Rabersbach ist ein Gewässername:

 Rabersbach (Milz), linker Zufluss der Milz nach Roth, Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Rabersbach (Rothau), linker Zufluss der Rothau (zur Kleinen Ohe, zur Gaißa) nahe Eisensteg, Markt Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Rabersbach (Röthen), linker Zufluss der Röthen oder Röden zwischen Mönchröden und Einberg, beide zur Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern